Діалло () — франкомовне прізвище.

Відомі носії:

 Абду Діалло (1996) — французький футболіст сенегальського походження
 Абдулає Діалло — сенегальський футболіст
 Амаду Пате Діалло (*1964) — малійський футболіст та футбольний тренер
 Мамаду Діалло (1971) — сенегальський футболіст
 Садіо Діалло — гвінейський футболіст
 Самба Діалло — сенегальський футболіст, півзахисник
 Селу Далейн Діалло — гвінейський політик
 Хабіб Діалло — сенегальський футболіст